Ховрин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Феврония, означающего по-гречески «лучезарная».

Известные носители:
 Ховрины — российский дворянский род.
 Ховрин, Дмитрий Владимирович (ум. 1510) — крупный русский государственный деятель, казначей великих князей московских Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича.

См. также 
 Ховрино

Примечания